Šljivovik est un toponyme qui peut désigner :
 Šljivovik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
 Šljivovik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.